chicken tikka masala (kurczak tikka masala) – brytyjsko-hinduska potrawa, rodzaj kurczaka curry
 Chicken Tikka Masala (Przepis na miłość) – film z 2005 r. w reżyserii Harmage Singh Kalirai